Centerville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Centerville (Georgia)
Centerville (Indiana)
Centerville (Iowa)
Centerville (Minnesota)
Centerville (Missouri)
Centerville (North Carolina)
Centerville (Ohio)
Centerville (Pennsylvania)
New Centerville
Centerville (South Carolina)
Centerville (South Dakota)
Centerville (Tennessee)
Centerville (Texas)
Centerville (Utah)
Centerville (Washington)

Zie ook 
Centreville